Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1960'''.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1960
Športi Zimskih olimpijskih iger 1960